Juan Ceballos puede referirse a:

Juan Bautista Ceballos (1811-1859), político y jurisconsulto mexicano;
Juan Carlos Ceballos (1983-), futbolista español.